Ковилово може бити:

 Ковилово (Палилула), насељено место у општини Палилула, Република Србија
 Ковилово (Неготин), насељено место у општини Неготин, Република Србија
 Ковилово (стаза)